Condado de Nemaha (Kansas)
 Condado de Nemaha (Nebraska)

Desambiguações de topônimos